Метеорит Шерготти — метеорит весом около 5 кг, упавший на Землю вблизи населенного пункта Shergotty (в настоящее время Sherghati) в Индии 25 августа 1865 года. Является первым примером марсианских метеоритов из подгруппы шерготтитов. Так впоследствии стали называть схожие с ним метеориты, состоящие из базальтовых пород. Вместе с наклитами и шассиньитами шерготтиты принадлежат к классу SNC-метеоритов, которые имеют марсианское происхождение.

Метеорит Шерготти относительно молод по галактическим меркам — ему около 175 миллионов лет. Предположительно он был выбит из Марса после падения крупного метеорита в вулканический район Марса одновременно с другими такими же базальтовыми шерготтитами, как Загами и QUE 94201. Тимоти Гроув из Массачусетского Технологического Института и Харри МакСвин из Университета Теннеси, которые изучали марсианский метеорит, обнаружили, что для кристаллизации минералов, содержащихся в метеорите, понадобилось бы по меньшей мере 2 % воды в магме. Кроме того, наличие определённых элементов в метеорите доказывает относительно высокое содержание воды в некоторый период времени. По словам Тимоти Гроува для воспроизведения уникального химического состава этих минералов обязательно требуется наличие воды. Работа учёных была частично поддержана НАСА.

См. также 
 ALH84001
 Жизнь на Марсе
 Метеорит
 Нахла (метеорит)

Примечания 

История Бихара
Марсианские метеориты
1865 год в науке